Faraós
 Escorpião I
 Escorpião II

Divindades
 Sélquis

Filmes
 The Scorpion King
 The Scorpion King 2: Rise of a Warrior

Escorpiões
 Escorpião imperador

Desambiguação